ФридрихJoseph Henry Blackburne: A Chess Biography Г. Якоб (, 1870, Страсбург — ?) — немецкий , мастер, участник ряда крупных международных соревнований, в том числе конгрессов Германского шахматного союза.

Родился в Страсбурге (Эльзас после Франко-Прусской войны был территорией Германии). Спортивная карьера Якоба продолжалась 10 лет. Сведения о жизни шахматиста после 1910 года отсутствуют.

В ряде источников (включая базы партий) его партии ошибочно приписывают немецкому шахматисту Францу Якобу, представлявшему Саар в зональном турнире 1954 г.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки